IPY, IPy og Ipy, akronymerne henviser til følgende artikler:

 Det Internationale Polarår (IPY) – periode for videnskabelig polarforskning.
 IPy – python-modul for håndtering af IPv4- og IPv6-adresser.